Longstreet ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Baldwin Longstreet (1790–1870), US-amerikanischer Schriftsteller
 Helen Dortch Longstreet (1863–1962), US-amerikanische Autorin und Feministin
 James Longstreet (1821–1904), US-amerikanischer Militär und General der Konföderierten Armee
 Stephen Longstreet (1907–2002), US-amerikanischer Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Longstreet (Georgia)
 Longstreet (Louisiana)
 Longstreet (Mississippi)

Siehe auch:
 Long Street